Генри Вильгельм Кристиансен (; 2 февраля 1902, Драммен Норвегия — 16 января 1942, Нойенгамме, Гамбург, Германия) — деятель норвежского рабочего и коммунистического движения, антифашист и писатель.

Биография 
Состоял сначала в Рабочей партии, потом в Норвежской социал-демократической рабочей партии, а затем, в 1923 году, в Коммунистической партии Норвегии и сразу избирается членом её ЦК. Позже становится секретарём ЦК, а в 1925 году избирается членом Политбюро ЦК. В 1924—1926 годах был редактором газеты «Klassekampen», а 1926—1929 годах — «Norges Komunistblad». В 1927—1929 годах возглавлял теоретический орган партии «Proletaren». В 1929—1931 годах жил в Советском Союзе. В 1931—1934 годах — Председатель КПН. В 1934 году участвует в работе Коммунистического интернационала. С началом оккупации в 1940 году становится одним из организаторов Норвежского движения Сопротивления. 

Был женат (с 1928) на своей соратнице  (в девичестве Мириам Ильинична Ратхаус; 1899—1942).

Литература 
 Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. — 4-е изд. — : Советская энциклопедия, 1988. — С. 656.

Писатели Норвегии
Еврейские писатели
Члены Рабочей партии Норвегии
Коммунисты Норвегии
Члены норвежского Сопротивления